Dariusz Rosati – polski ekonomista i polityk
 Teresa Rosati – polska projektantka mody
 Weronika Rosati – polska aktorka
 Antonio Rosati – włoski piłkarz
 Joseph Rosati – amerykański biskup